
Роб Рой (; полное имя — Роберт Рой Макгрегор; 1671—1734) — национальный герой Шотландии. Также может означать:

Искусство 
 «Роб Рой» — исторический роман Вальтера Скотта (1817).
 «» — оперетта (1894).
Фильмы
 «» — Великобритания—США (1953).
 «Роб Рой» — США (1995).

Топонимы 
 Роб-Рой — остров государства Соломоновы Острова.
  — поселение в Индиане, США.

Прочее 
  — коктейль.
  (ок. 1922—1928) — собака 30-го президента США Калвина Кулиджа.

См. также 
  — шотландский футбольный клуб.
 Роб
 Рой